Копичко Володимир Петрович (* 1956) — український інженер-механік, поет, бард.
 Копичко Сергій Миколайович — старший викладач кафедри Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, заслужений працівник освіти України

Примітки 

українські прізвища